Ripynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Ripynzi (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Ripynzi (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Ripynzi (Butschatsch)